Музыка́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Музыкальная улица — улица в Липецке (Сырский).
 Музыкальная улица - улица в Райчихинске (Амурская область).

Украина 
 Музыкальная улица — улица в Запорожье.
 Музыкальная улица — улица в Чернигове.